Die Saison 1999 des Volleyball World Grand Prix war die siebte Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 13. August und endete am 29. August. Russland gewann zum zweiten Mal den Titel.

Modus 
In der Vorrunde traten acht Mannschaften an. In den ersten beiden Wochen fanden jeweils zwei Turniere mit vier Mannschaften parallel statt. Die vier besten Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich das Final Four.

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Das Final Four wurde vom 27. bis 28. August in Yuxi (Volksrepublik China) ausgetragen. Am ersten Tag fanden die Halbfinals statt, danach das Spiel um Platz 3 und das Endspiel.

Auszeichnungen 

1999
World Grand Prix